Алексе́й Смирно́в:
 Смирнов, Алексей (род. 1984) — российский спортсмен-гиревик.
 
 Смирнов, Алексей Алексеевич (род. 1921) — секретарь ЦК Компартии Белоруссии.
 Смирнов, Алексей Андреевич (1906—1945) — советский военачальник, полковник. 
 Смирнов, Алексей Васильевич (род. 1955) — председатель Российского Союза евангельских христиан-баптистов (РС ЕХБ).
 Смирнов, Алексей Всеволодович (1923—2000) — советский биолог, автор научно-популярных книг.
 Смирнов, Алексей Евгеньевич (род. 1946) — советский и российский учёный и писатель.
 
 Смирнов, Алексей Глебович (1937—2009) — русский художник, иконописец, поэт и публицист, теоретик искусства.
 
 Смирнов, Алексей Дмитриевич (1908—1983) — советский спортсмен и тренер (академическая гребля).
 Смирнов, Алексей Макарович (1920—1979) — советский актёр; заслуженный артист РСФСР.
 Смирнов, Алексей Максимович (1890—1942) — украинский советский режиссёр.
 
 Смирнов, Алексей Пантелеевич (1917—2005) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Алексей Петрович (1899—1974) — советский историк и археолог.
 Смирнов, Алексей Петрович (священник) (1867—1938) — священник РПЦ, священномученик.
 Смирнов, Алексей Семёнович (1917—1987) — советский военный лётчик, полковник, дважды Герой Советского Союза.
 
 Смирнов, Алексей Юрьевич (род. 1951) — российский учёный-физик.